Francisco Javier Fernández Casas (Bilbao, 1945) é um botânico espanhol.

Foi licenciado em ciências biológicas pela Universidade de Barcelona em 1969 e doutorado pela  Universidade de Granada em 1972. 

Atualmente trabalha no Consejo Superior de Investigaciones Científicas e no Real Jardim Botânico de Madrid, no departamento de Biodiversidade e Conservação.

Colabora durante muitos anos como editor no Instituto de Ecología y Sistemática da Academia de Ciências de Cuba na edição da prestigiosa  Flora de la República de Cuba.

Obras 
 Colaboração em Vascular Plant Families and Genera, ISBN 0947643435.

Ligações externas
 (em inglês)
Resumo sobre Francisco Javier Fernández Casas (em castelhano)

Botânicos da Espanha
Naturais de Bilbau